Prismatolaimus är ett släkte av rundmaskar. Prismatolaimus ingår i familjen Prismatolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Prismatolaimus